Tostadora es un personaje protagonista de la película La tostadora valiente. También aparece en La tostadora valiente al rescate y La tostadora valiente va a Marte.

La tostadora valiente
En esta película, Tostadora vive en una vieja casa con sus amigos electrodomésticos. Todos ellos echan de menos al dueño que tenían hace años. Por ello, Tostadora decide que deben ir en su búsqueda. Ella guía a su grupo como líder.

La tostadora valiente al rescate
En esta secuela de la primera película, Tostadora y sus amigos viven en un laboratorio universitario junto con unos animales. Cuando se enteran de que en el ordenador de su dueño hay un virus informático y van a enviar a los animales a otro laboratorio, ella y sus amigos se ponen en marcha para solucionar el problema.

La tostadora valiente va a Marte
En la tercera película, Robbie, el hijo del dueño, vuela misteriosamente hacia Marte, por lo que Tostadora y sus compañeros van al espacio en su búsqueda. 

Personajes de La tostadora valiente